Эмсланд (нем. Emsland) — многозначный термин.

 Эмсланд — район в Германии; входит в землю Нижняя Саксония. 
 Эмсланд — историко-географический регион в Германии.